Beckham ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Beckham (1927–2013), US-amerikanischer Country-Sänger
 Brice Beckham (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 David Beckham (* 1975), englischer Fußballspieler
 Dorial Green-Beckham (* 1993), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 J. C. W. Beckham (1869–1940), US-amerikanischer Politiker
 Madison Beckham (* 2000), US-amerikanische Tennisspielerin
 Odell Beckham Jr. (* 1992), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Romeo Beckham (* 2002), englischer Fußballspieler
 Victoria Beckham (* 1974), britische Popsängerin

Beckham ist der Name folgender geographischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Beckham (Virginia), im Appomattox County
 Beckham (Texas), ehemaliger Ort im Hopkins County
 Beckhamtown, im Alachua County, Florida
 Beckhamville, im Chester County, South Carolina
 Beckham County, Verwaltungseinheit in Oklahoma
 Beckham County (Kentucky), ehemalige Verwaltungseinheit in  Kentucky
 Beckham Creek, Fließgewässer im Newton County, Arkansas
 Beckham Hollow Branch, Fließgewässer im Wayne County, Tennessee
 Beckham Branch, See im Leflore County, Mississippi
 Beckhams Lake, See im Bullock County, Alabama

Siehe auch:
 Kick it like Beckham, britische Filmkomödie
 Peckham